Filón ("milující"), latinsky Philo, je řecké jméno, které může označovat:

 Filón Alexandrijský – židovský řecky píšící helénistického filozof z doby přelomu letopočtu
 Filón z Byblu – foinícký, řecky píšící spisovatel z přelomu 1. a 2. století
 Filón z Byzantia – řecký mechanik z 2. poloviny 3. století př. n. l.
 Filón z Byzantia – jmenovec předešlého, autor seznamu sedm divů světa
 Filón z Lárissy – řecký filozof 1. století př. n. l., učitel Cicerona na nové Akademii